Гаркунов — фамилия; имеет женскую форму Гаркунова.
 Гаркунов, Дмитрий Николаевич (род. 1919) — российский учёный в области трибологии, доктор технических наук, инженер-полковник авиации в отставке.
 Гаркунов, Лев Павлович (1901—1963) — деятель советского шахматного движения; международный арбитр, инженер-экономист.